«Дарницький вокзал» — станція Київського метрополітену, що проектується. Буде збудована біля будівлі Дарницького вокзалу.

Джерела 
 Офіційний сайт Київського метрополітену 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2006 року № 257 «Про затвердження Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006—2010 роки»

Див. також 
 Офіційна схема розвитку Київського метрополітену до 2020 року 

Станції Київського метрополітену, які заплановано або будуються
Сирецько-Печерська лінія метрополітену